USS Olympia (1895), een pantserkruiser van de Amerikaanse marine
USS Olympia (1984), een Amerikaanse atoomonderzeeboot van de Los Angelesklasse